Antoine Matthieu Le Carpentier (1709-1773), architecte français.
 Charles Le Carpentier (1744-1822), écrivain artistique et peintre d’histoire, de genre et de paysages français.
 Jean-Baptiste Le Carpentier (1759-1829), homme politique de la Révolution française ;
 Matthieu Le Carpentier (1981-), producteur, compositeur, musicien et beatmaker.
 Michel Georges Marie Le Carpentier de Sainte-Opportune (1901-1982), général français.

Voir aussi

Patronyme normand